Příjmení nebo přízvisko Holec, přechýleně Holcová, nese více různých osobností:

 Dominik Holec (* 1994) – slovenský fotbalový brankář
 František Holec (1925–2011) – historik a archivář; v letech 1974-1987 ředitel Archivu hlavního města Prahy
 Martin Holec (* 1994) – český herec, zpěvák a tanečník
 Matěj Holec II. z Nemošic (1405?–1451) – český rytíř z rodu pánů z Nemošic
 Miroslav Holec (* 1987) – český profesionální hokejista
 Peter Holec (* 1971) – slovenský fotbalista, brankář
 král Holec (1440–1457) – Ladislav Pohrobek, český král v letech 1440/1453–1457

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení